Nechajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nechajiwka (Konotop), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Nechajiwka (Korop), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop